Barbezieux-Saint-Hilaire est une commune du département français de la Charente.
 Poule de Barbezieux, race de poule française.